Хумац може бити:

 Хумац (Бугојно), насељено место у општини Бугојно, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Хумац (Љубушки), насељено место у општини Љубушки, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Хумац (Горњи Вакуф-Ускопље), насељено место у општини Горњи Вакуф-Ускопље, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Хумац (Јелса), насељено место у општини Јелса, Хрватска

или

 Горњи Хумац, насељено место у саставу општине Пучишћа, Хрватска 
 Доњи Хумац, насељено место у саставу општине Нережишћа, Хрватска